Tímon (filósofo),  nome de origem grega (Τίμων), pensador da Grécia Antiga.
Timão de Atenas, também chamado Tímon de Atenas, lendário misantropo da Grécia Antiga
Timon of Athens, peça do dramaturgo inglês William Shakespeare
Timão, o Diácono, também chamado Tímon, o Diácono, líder paleocristão.
Timon, município brasileiro do estado do Maranhão. 
Timon (género), gênero de lagartos.
João Francisco Lisboa, o "Timon maranhense".
Jornal de Timon, periódico publicado pelo anterior nos anos 1850.

Ver também
Timão

Timon